

Patronymes 
Tchernov (masculin ; ) ou Tchernova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Tchernov (1839-1921), ingénieur métallurgiste russe.
 Iekaterina Tchernova (1986-), joueuse de volley-ball russe.
 Natalia Tchernova (1976-), gymnaste trampoliniste russe.
 Natalia Tchernova (1990-), joueuse de handball russe.
 Sergueï Tchernov (1903-1964), herpétologiste soviétique. 
 Tatiana Tchernova (1988-), athlète russe, spécialiste de l'heptathlon. 
 Viktor Tchernov (1873-1952), homme politique russe. 

Patronyme russe